Norman Warne – editore inglese
 Paul Warne – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Shane Warne – ex crickettista australiano